Johann Hecker ist der Name folgender Personen:

* Johann Hecker (Astronom) (1625–1675), deutscher Astronom
 Johann Julius Hecker (1707–1768), deutscher Theologe
 Johann Wilhelm Hecker (1668–1743), deutscher Theologe und Generalsuperintendent